VEN акроним ( – жизненно важные, необходимые, второстепенные) — директивная сегментация «необходимости» ассортимента.

Иногда используют термин VED (последняя буква  – желательно).

Обычно применяется в медицине (аптеки) и производстве; часто применяется совместно с ABC-анализом. Позволяет определить приоритетные лекарственные препараты в соответствии с международной практикой их деления на три группы:

По результатам проведённых ABC/VEN-анализов можно ответить на следующие вопросы:
 целесообразно ли тратятся финансовые средства на лекарства в конкретном ЛПУ (главным образом, какие препараты в группе А и В)?
 какие шаги необходимо предпринять, чтобы рационализировать лекарственные закупки?
 какие препараты в первую очередь следует рассмотреть на предмет включения (исключения) в формулярный перечень?
 соответствуют ли финансовые затраты данным анализа структуры заболеваемости?

Так же VEN-анализ применяется при классификации ресурсов и запчастей производства. Выделяют:
 критичные позиции — запчасть, без наличия которой остановится производство
 умеренно критичные позиции — запчасть, без которой можно какое-то время обойтись, производство продолжится, пусть и не на полную мощность
 не критичные позиции — запчасть, без наличия которой можно обойтись, дожидаясь их поставки по случаю необходимости.

См. также 
 Фармакоэкономика
 ABC-анализ
 XYZ-анализ
 FMR-анализ
 RFM-анализ

Ссылки 
 Методические рекомендации по ABC, VEN анализу потребления лекарственных средств
 «Автоматизированное рабочее место клинического фармаколога — „Pharmsuite“»
 Автоматизация АВС/VEN/DDD-анализа

Логистика
Лекарственные средства